Ім'я Генріх IV носили такі монархи:
 Генріх IV (1056 — 1106) — імператор Священної Римської імперії
 Генріх IV (1399–1413) — король Англії
 Генріх IV (1589–1610) — король Франції
 Генріх IV (1425–1474) — король Кастилії
 Генріх IV ( 1123) — герцог Каринтії
 Генріх IV (1257–1290) — князь вроцлавський і краківській

П'єси
 Генріх IV (частина перша)
 Генріх IV (частина друга)